Gustav Schalk ist der Name folgender Personen:

* Gustav Schalk (Schriftsteller) (1848–1929), deutscher Lehrer und Schriftsteller
 Gustav Schalk (Politiker) (1874–1930), deutscher Landwirt, Kammerfunktionär und Politiker, MdL Lippe